Најпопуларни спортови у Црној Гори су тимски спортови, како што су фудбал, кошарка, ватерполо, одбојка и рукомет. Други мање популарни спортови су бокс, тенис, пливање, џудо, карате, атлетика, стони тенис и шах.

Најпопуларнији  спорт је фудбал. Неки од најуспешнијих фудбалера из Црне Горе су: Дејан Савићевић, Предраг Мијатовић, Мирко Вучинић и Стеван Јоветић. Фудбалска репрезентација Црне Горе, основана је 2006. године, играла је у плеј-оф рунди квалификација за ЕП 2012, што је највећи успех у историји националног тима.

Ватерполо се често сматра за национални спорт. Црногорски национлни тим је један од најбоље рангираних тимова на свету. Репрезентација је освојила златну медаљу на Европском првенству 2008. године у Малаги, Шпанија, и златну медаљу у Светској лиги 2009. године, која се одржала у црногорском главном граду Подгорици. Црногорски тим Приморац из Котора освојио је ЛЕН Евролигу 2009. године у Ријеци, Хрватска.

Кошаркашка репрезентација Црне Горе такмичи се од 2006. године. Највећи успех је учешће на два европска првенства.

У спортовима у женској конкуренцији, најуспешнија је репрезентација у рукомету, која је освојила Европско првенство 2012. године и била другопласирана на  Летњим олимпијским играма 2012. ЖРК Будућност Подгорица је два пута била победник ЕХФ Лиге шампиона.

Национална првенства

Лиге и купови 

Међу екипним државним такмичењима и купова у Црној Гори најпопуларнији су: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка и ватерполо. До независноста, црногорски клубови су наступали у такмичења СФРЈ, Југославије и СЦГ. Од 2006. године, црногорски спортски савези основали су своје националне лиге и купове.

Испод је листа свих лига и купова у црногорском националном систему такмичења.

Шампиони и победници купова 

На крају сваке сезоне, прваци лига и освајачи купа Црне Горе наступају у европским такмичењима. Многи од њих играју важне улоге у европским куповима, посебно у кошарци, женском рукомету, ватерполу и одбојци.
Током своје историје, црногорски клубови су освајали титуле у југословенским првенствима, а клубови попут КК Будућност Подгорица, ЖРК Будућност Подгорица, РК Ловћен и ПВК Јадран били су нарочито успешни.

У наставку су листе црногорских клубова који су освајали титуле у сваком тимском спорту. Укључене су и титуле југословенских лига.

Фудбал

Мушкарци 

Најуспешен клуб у националном црногорском првенсту је Сутјеска Никшић са четири шампионске титуле, у купу је најуспешнији Рудар Плевља са четири тријумфа. Историјски гледано, најуспешнији клубови, а данас најпопуларнији су ФК Будућност Подгорица и ФК Сутјеска Никшић, који су били чланови Југословенске прве лиге.

Успешност клубова у првенству

Успешност клубова у купу

Жене 

Женски фудбал је најмлађи од свих екипних спортова у Црној Гори. Прво државно такмичење одржано је 2008. године, а до сада најуспешнији клуб је Економист Никшић са пет шампионских трофеја и једном титулом купа.

Успешност клубова у првенству

Успешност клубова у купу

Кошарка

Мушкарци 

Међу црногорским кошаркашким клубовима, најзапаженији успех остварила је Будућност Подгорица, која је освојила бројне титуле првака у Југославији и Црној Гори, са неколико успешних сезона у ФИБА и УЛЕБ Евролиги. КК Будућност је освојила 12 од 13 првенстава од осамостаљења Црне Горе и три титули у бившој Југославији. КК Сутјеска Никшић освојила је један трофеј у купу, а осталих 13 је освојила Будућност.

Успешност клубова у првенству

Успешност клубова у купу

Жене 

Најуспешнији женски кошаркарски клуб је Будућност Подгорица,  једини је црногорски тим са шампионским титулама у југословенској лигу. Осим Будућности, од независности Црне горе титулу је освајало и Јединство Бијело Поље.

Успешност клубова у првенству =

Успешност клубова у купу

Рукомет

Мушкарци 

Са највише титула у домаћим такмичењима, али и са трофејима из Југословенске лиге и Купа, Ловћен Цетиње је најуспјешнији црногорски мушки рукометни клуб. Поред Ловћена, још шест клубова освајало је националне трофеје од 2006. године.

Успешност клубова у првенству

Успешност клубова у купу

Жене 

Најтрофејнији и најуспешнији црногорски клуб је ЖРК Будућност Подгорица. То је једен од два клуба из Црне Горе, који је освојио европску Лигу шампиона и једини клуб који је освајао титуле у националном првенству и купу од осамостаљења Црне Горе 2006. године. ЖРК Будућност је по титулама најуспешнији клуб са простора бивше Југославије.

Одбојка

Мушкарци 

Будванска Ривијера је најуспешнији одбојкашки клуб, а након гашења, Будва је постала доминантна, док су титуле освајали још  Будућност Подгорица и Јединство.

Успешност клубова у првенству

Успешност клубова у купу 

|}

Жене 

Међу црногорским женским одбојкашким клубовима, четири су освојила најмање један национални трофеј. Најуспешнији клуб је Лука Бар, који је у прошлости био једини црногорски клуб учествовао у такмичењима југословенске елите.

Ватерполо 

Током СФР Југославије, прве државне титуле које су црногорски клубови освојили били су у ватерполу. У Црној Гори постоје три изузетно успешна ватерполо клуба: Јадран Херцег Нови, Приморац и Будва. Ови клубови су освајачи оба национална трофеја - из такмичења из Југославије и Црне Горе. Поред тога, ВК Приморац је био европски првак.

Главна ривалства и дербији

Фудбал 

У сваком спорту постоји велико ривалство у Црној Гори. Најпознатије је фудбалско ривалство између Будућности и Сутјеске, познато као Црногорски дерби.

Још једно традиционално фудбалско ривалство је између Будућности и Ловћена.

У периоду 2000-2009. у Подгорици је владало велико интересовање за ривалство између ФК Будућност и Зете, а у периоду 2008-2014. играо се Никшићки дерби између Сутјеске и Челика.

Од 2006. године, међу важним дерби утакмицама је и Будућност - Рудар Плевља.

Други спортови 

Данас је главни дерби у кошарци између Будућности и Морнара. Током 1990-их, црногорски кошаркашки дерби био је између Будућности и Ловћена, а потом и Будућности и Сутјеске.

Црногорски рукометни дерби је између Ловћена и Берана. У периоду 2008-2010. године, главно ривалство било је између Ловћена и Будућности.

Од 1990-их година црногорски одбојкашки дерби је између Будућности и  Будванске ривијере. Почетком новог века (2001), на подгоричком дербију забележена је највећа посећеност на утакмици Југословенске одбојкашке лиге (7.500).

Вечити црногорски ватерполо дерби је између Приморца и  Јадрана.

Регионална такмичења 

Почетком 21. века на простору бивше Југославије почео је процес оснивања регионалних спортских лига. Црногорски клубови били су међу оснивачима свих регионалних такмичења, а данас учествују у АБА лиги, МЖРК лиги, СЕХА лиги, женској регионалној рукометној лиги и Јадранској ватерполо лиги.

Изузетак је Балкански фудбалски куп, регионални турнир који је одржан раније - између 1960-их и 1990-их. Испод је листа наступа свих црногорских клубова на регионалним спортским такмичењима.

Балкански куп 

Балкански куп је некадашње регионално фудбалско такмичење (1960-1994.) У којем су црногорски клубови учествовали као представници СФР Југославије. Екипе из Црне Горе, које су играле на Балканском купу, биле су Будућност Подгорица и Сутјеска Никшић. Највећи успех остварила је Будућност Подгорица, која је играла у финалу 1991. године након елиминације Галатасараја.

Испод је листа учешћа црногорских клубова у Балканском купу.

АБА лига 

Данас, Јадранска лига у кошарци је једна од јачих кошаркашких такмичења у Европи. У 2001. години, један од основача била је и црногорска страна коју је предводила Будућност, једна од успешнијих чланова такмичења. Поред Будућности, у АБА лиги су учествовала још три клуба из Црне Горе:  Ловћен Цетиње, Сутјеска Никшић и Морнар Бар.
КК Будућност је освојила АБА лигу у сезони 2017/18. што је највећи успех црногорских клубова у такмичењу до сада.
Испод је листа учешћа црногорских клубова у АБА лиги.

Међународна женска регионална кошаркашка лига 

Међународна женска регионална кошаркашка лига, или МЖРКЛ је основана 2001. године, а црногорски клубови учествују од 2004. године. Најуспешнији црногорски претставници у лиги су Будућност Подгорица и Јединство Бијело Поље. Будућност је освојила три титуле у сезонам 2015/16., 2017/18. и 2019/20., а највећи успех Јединства је учешће у финалу плеј-офа у сезони 2008/09. 

Испод је листа учешћа црногорских клубова у МЖРК лиги.

СЕХА лига 

Регионална рукометна лига која се игра на подручју Југоисточне Европе или СЕХА лига је основана 2011. године, а црногорските клубови су учествовали у прве три сезоне. Најуспешнији црногорски представник у регионалној лиги је Ловћен. 

Испод је листа учешћа црногорских клубова у СЕХА лиги.

Регионална лига у рукомету за жене
Регионална лига у рукомету за жене основана је 2009. године, а црногорски клубови учествују од прве сезоне. Као један од најбољих европских клубова,  Будућност Подгорица доминира у лиги, често завршавајући сезону без пораза. Будућност је освојила осам титула Регионалне лиге.

Испод је листа учешћа црногорских клубова у Регионалној лиги.

Јадранска лига у ватерполу

Клубови из Црне Горе били су међу оснивачима  Јадранске лиге у ватерполу, која је формирана 2008. године. Црногорске екипе су од своје прве сезоне биле међу најуспјешнијим учесницима регионалног такмичења, а ПВК Јадран Херцег Нови је освојио две титуле. Остали клубови из Црне Горе који су учествовали у Јадранској лиги су Приморац Котор, Будва и Катаро Котор. 

Испод је листа учешћа црногорских клубова у Јадранској лиги.

Европска такмичења 

Црногорски клубови током сваке сезоне учествују на европским такмичењима у сваком тимском спорту. Најуспешнији су женски рукометни тимови и мушки ватерполо тимови који су освајали титуле у Европи.

Значајни резултати

Међу значајним резултатима и успјесима црногорских клубова у европским такмичењима су следеће сезоне:

УЕФА такмичења

Мушка конкуренција

Црногорски фудбалски клубови су током своје историје учествовали у три различита такмичења у организацији УЕФА:  Лига шампиона, Лига Европе (раније Куп УЕФА) и Интертото куп.

Шампиони Црне Горе никада нису играли у групној фази Лиге шампиона, а најуспешнија у квалификацијама је била Зета Голубовци у сезони 2007/08.

Ниједна екипа из Црне Горе није играла у групној фази  Лиге Европе, а највећи успех у квалификацијама остварила је Зета кој играла у колу плеј офа, и Младост Подгорица и Будућност, које су стизале до 3. кола. У Интертото купу Будућност је 1981. године била победник групе.

Женска конкуренција

Од сезоне 2012/13., шампион Црногорске женске фудбалске лиге учествује у УЕФА Лиги шампиона. У периоду 2012-2015. једини представник Црне Горе био је ЖФК Економист. У сезони 2016/17., Црну Гору је први пут у Лиги шампиона представљао ЖФК Брезница.

ФИБА такмичења

Мушка конкуренција

Црногорски клубови се такмиче у европским кошаркашким такмичењима од 1980-их. До 2006. године, представљали су СФР Југославију, СР Југославију и СЦГ. Од клубова који су учествовали су Будућност, Ловћен и Морнар.
Најуспешнији период био је крај деведесетих и почетак двехиљадитих година. Тада је Будућност два пута стизала до Топ 16 фазе Евролиге. У то време Будућност је често играла против великих европских кошаркашких тимова као што су Барселона, Реал Мадрид, ЦСКА Москва, Панатинаикос, Олимпијакос, Макаби из Тел Авива.

Женска конкуренција

Женски кошаркашки клубови из Црне Горе учествују у ФИБА такмичењима од 2000-их година. Клубови који су до сада наступали у европском такмичењима су Будућност Подгорица и Јединство Бијело Поље.

ЕХФ такмичења

Мушка конкуренција

Црногорски рукометни клубови у мушкој конкуренцији учествују у ЕХФ такмичењима од сезоне 1995/96.

Први тим који је наступио у неком европском такмичењу био је Морнар Бар, а најуспјешнији црногорски представник у европским такмичењима је Ловћен Цетиње. Остали црногорски клубови који су се такмичили у такмичењима ЕХФ-а су Беране, Рудар, Будућност Подгорица, Сутјеска Никшић, Мојковац и Будванска ривијера.

Највећи успех у европским такмичењима остварио је Ловћен у сезони 2000/01., који је као шампион СР Југославије стигао до четвртфинала ЕХФ Лиге шампиона.

Женска конкуренција

Женски рукометни клубови из Црне Горе учествују на такмичењима ЕХФ-а од сезоне 1984/85.
Црногорски тим Будућност Подгорица изузетно је успешан у европским куповима и данас је међу најуспешнијим и најефикаснијим европским женским рукометним тимовима. Они су најуспјешнија црногорска спортска екипа у европским куповима. Будућност је освојила шест европских титула, укључујући:

 ЕХФ Лига шампиона:
 Победнице: 2012, 2015
 ЕХФ Куп победника купова:
 Победнице: 1985, 2006, 2010
 ЕХФ Куп:
 Победнице: 1987

Поред Будућности, до данас, представници Црне Горе у женским ЕХФ такмичења били су Бисери Плевља, Даниловград, Никшић и Петрол Бонус Подгорица.

ЦЕВ такмичења

Мушка конкуренција

Црногорски одбојкашки клубови учествују у такмичењима ЦЕВ-а од сезоне 1995/96.
Прва црногорска екипа која је наступила у европским куповима била је Будућност Подгорица. Поред њих, на такмичењима ЦЕВ-а учествовали су и Будванска ривијера, Сутјеска Никшић, Јединство Бијело Поље и Студентски центар Подгорица.

Будућност и Будванска ривијера више пута су наступали у ЦЕВ Лиги шампиона, са неколико наступа у последњим фазама такмичења.

Женска конкуренција

Црногорски женски одбојкашки клубови такмиче се у такмичењима које је организовао ЦЕВ од сезоне 1998/99.

Лука Бар је први тим који се такмичио у европским куповима. Поред њих, учествовала је и екипа Галеб Бара.

ЛЕН такмичења

Црногорски ватерполо клубови учествују у такмичењима која организује ЛЕН од сезоне 1986/87. Прва црногорска екипа која је учествовала у европском такмичењу био је Приморац Котор. Поред њих учествовали су и Јадран Херцег Нови, Будва, Катаро Котор и Вал Прцањ.

Највећи успех у историји црногорског клупског ватерпола остварио је Приморац, који је 2009. године освојио титулу у ЛЕН Лиги шампиона. Поред њих, још један црногорски освајач европског трофеја је и Катаро Котор.

Међу титулама које су црногорске екипе освојиле у такмичењима ЛЕН-а су:

 Лига шампиона:
 Приморац Котор: 2009
 ЛЕН Куп:
 Катаро Котор : 2010

Национални спортски тимови
Од 2006. године, након референдума о независности Црне Горе (2006), црногорски спортски савези оснивају своје националне спортске тимове. Између 2006. и 2007. године, сва спортска удружења постала су пуноправни чланови међународних спортских тела, укључујући Међународни олимпијски комитет, тако да су црногорске екипе почеле да наступају на званичним светским и европским такмичењима.

Фудбалска репрезентација

Мушка конкуренција
Фудбалска репрезентација Црне Горе представља Црну Гору у фудбалским такмичењима, а под руководством је Фудбалског савеза Црне Горе (ФСЦГ). У октобру 2006. године Црна Гора је добила привремено чланство у УЕФА, а пуноправни члан постала је 2007. године. 

Репрезентација је одиграла свој први званични пријатељски меч против Мађарске 24. марта 2007. године у Подгорици, и победила резултатом 2:1.

До сада је најбољи успјех Црне Горе био пласман у плеј-оф квалификација за УЕФА Еуро 2012. У плеј-офу Црна Гора је изгубила од Чешке.

Такмичења
Испод је листа свих УЕФА / ФИФА мечева у којима је Црна Гора учествовала.

Списак званичних мечева 
Црна Гора је прву званичну утакмицу одиграла у марту 2007. Испод је листа свих званичних мечева (под ФИФА / УЕФА).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

КСП - Квалиfикације за Светско првенство у fудбалу, КЕП - Квалиfикације за Европско првенство у fудбалу

Женска конкуренција
Црногорска женска фудбалска репрезентација основана је 2012 године, под окриљем Фудбалског савеза Црне Горе. 
Црна Гора је одиграла свој први званични меч 13. марта 2012. године у Бару против Босне и Херцеговине (2: 3).

Такмичења
Испод је листа свих УЕФА / ФИФА мечева у којима је учествовала црногорска женска репрезентација.

Списак званичних утакмица

КСП - Квалификације за Светско првенство у фудбалу за жене, КЕП - Квалификације за Европско првенство у фудбалу за жене

Кошаркарска репрезентација

Мушка конкуренција
Кошаркашка репрезентација Црне Горе представља Црну Гору на међународним кошаркашким такмичењима. Црна Гора се до 2006. такмичила као део Југославије/Србије и Црне Горе.

Прву утакмицу репрезентација Црне Горе одиграла је против репрезентације Босне и Херцеговине 13. августа 2008. у Подгорици.. Прве такмичарске утакмице Црна Гора је играла у оквиру Европског првенства Б дивизије 2009. после којих је изборила пласман у А дивизију.

Црногорска репрезентација учествовала је на Евробаскету три пута – 2011., 2013. и 2017. године. На Светско првенство у кошарци 2019.Светском првенству учествовали су једном 2019. године.

Списак такмичења

Списак званичних утакмица

Женска конкуренција

Женска кошаркашка репрезентација Црне Горе представља Црну Гору на међународним кошаркашким такмичењима, под руководством је Кошаркашког савеза Црне Горе.

Црногорска женска кошаркашка репрезентација је свој први званични меч одиграла 2008. године, против Ирске у Бијелом Пољу (68-56).

Црногорска женска кошаркарска репрезентација учествувала је на Европском првенству пет пута – 2011., 2013., 2015., 2017. и 2019. године, два пута стизајући до четвртфинала.

Списак такмичења

Списак званичних утакмица

КЕП – квалификације за Европско првенство, ЕП – Европско првенство.

Рукометна репрезентација

Мушка конкуренција
Рукометна репрезентација Црне Горе формирана је 2006. године, након независности Црне Горе. Црна Гора је пуноправни члан ИХФ-а и ЕХФ-а од 2006. године. 

Црна Гора је свој први званични меч одиграла 3. јануара 2007. године у Ванти против Финске и победила резултатом 28:26.

Од тада, Црна Гора се успешно квалификовала на шест велика такмичења - једном на Светском првенству 2013. и пет пута на Европским првенствима 2008., 2014., 2016., 2018. и 2020. године.

Списак такмичења

Списак званичних утакмица

КСП - Квалификације за Светско првенство, СП – Светско првенство, КЕП - Квалификације за Европско првенство, ЕП – Европско првенство

Женска конкуренција

Женска рукометна репрезентација Црне Горе формирана је 2006. године и исте године прикључила се ИХФ-у и ЕХФ-у.

Први меч одигралала је у новембру 2006, у Хебу, у Чешкој Републици, против Бугарске у квалификацијама за Светско првенство 2007. у Француској и победила резултатом 32:28.

Женски рукометни тим један је од најуспешнијих репрезентација Црне Горе. 

У наставку су наведени главни успеси националне рукометне репрезентације Црне Горе на међународним такмичењима.
Олимпијске игре:
 Другопласиране: 2012.
  'Европско првенство' :
 Победнице: 2012.
 4. место:  2014.

Списак такмичења

Списак званичних утакмицаКСП – Квалификације за Светско првенство, СП – Светско првенство, КЕП – Квалификације за Европско првенство, ЕП – Европско првенство, КОИ – Квалификације за Олимпијске игре, ОИ – Олимпијске игреОдбојкашка репрезентација
Мушка конкуренција
Одбојкашка репрезентација Црне Горе формирана је 2006. године, убрзо након независности Црне Горе. Црна Гора је пуноправни члан ФИВБ-е и ЦЕВ-а од 2006. године. 

Црна Гора је свој први званични меч одиграла 1. септембра 2007. године у Подгорици против Летоније и победила резултатом 3:1. 

Списак такмичења
 

Списак званичних утакмицаКОИ – Квалификације за Олимпијске игре, КЕП – Квалификације за Европско првенство, КСП – Квалификације за Светско првенствоЖенска конкуренција
Женска одбојкашка репрезентација Црне Горе своју прву утакмицу одиграла је 2008. године против репрезентације Албаније и победила резултатом 3:0. Исте године Црна гора је одиграла своју прву утакмицу у званичном такмичењу против Грузије у квалификацијама за Европско првенство 2009. године и победила резултатом 3:0. 
Списак такмичења

Списак званичних утакмицаКЕП – Квалификације за Европско првенство, КСП – Квалификације за Светско првенствоВатерполо репрезентација
Мушка конкуренција
Ватерполо репрезентација Црне Горе представља Црну Гору на свим међународним ватерполо такмичењима. Највећи успеси репрезентације су сребрна медаља на Светском првенству, златна на Европском, две златне у Светској лиги и три четврта места на Олимпијским играма.

Списак званичних утакмицаКСП – Квалификације за Светско првенство, КЕП – Квалификације за Европско првенство, КОИ – Квалификације за Олимпијске игре''

Референце